

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 7 podstawowych 
 Mosty (SIMC 0383923) – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Kraśnik
 Mosty (SIMC 0383930) – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Kraśnik
 Mosty – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Podedwórze 
 Mosty – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno 
 Mosty – część kolonii Kolonia Kamieńczykowska w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń
 Mosty – przysiółek wsi Lubowidz w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska 
 Mosty – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Kosakowo 
 Mosty – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny 
 Mosty – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów

Na Białorusi 
 Mosty – miasto na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim
 Mosty – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna.
 Mosty – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
 Mosty  – stacja kolejowa w miejscowości Mosty

Inne 
 Mosty – część miasta Czeskiego Cieszyna w kraju morawsko-śląskim, w Czechach
 Mosty – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 Mosty – w Górach Sanocko-Turczańskich
 Mosty – żydowskie czasopismo w Polsce, biuletyn Ha-Szomer Ha-Cair w latach 1946-1949
 Mosty – uroczysko
 Mosty – przystanek kolejowy w Mostach, w województwie zachodniopomorskim, w Polsce
 Mosty – gra

Zobacz też 
 Mosty-Osiedle
 Mosty Małe, Nowe Mosty, Mosty koło Jabłonkowa

Linki zewnętrzne